Dit is een lijst van grote steden in Moldavië. Het inwonertal is gebaseerd op cijfers van 2014 (Transnistrië: 2011).

Steden met > 30.000 en < 670.000 inwoners

Steden met > 15.000 en < 30.000 inwoners

Steden met > 10.000 en < 15.000 inwoners

Externe links 
  Residentiële bevolking 01-01-2014
  Cities & Towns TRA (Transnistrië) 01-01-2011

 
Moldavie
Grote